Суперлига Србије у рукомету у сезони 2013/14. је осмо такмичење организовано под овим именом од стране Рукометног савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије. Управни одбор Рукометног савеза Србије 20. јуна 2013. је усвојио коначан предлог система такмичења о коме ће Скупштина савеза одлучивати 27. јуна у Београду. Од ове сезоне првенство ће бити подељено у два дела, у првом делу ће играти 12 екипа, док ће се Војводина и Партизан укључити у другом делу такмичења. О прваку државе ће одлучивати плеј-оф, а о кандидатима за испадање плеј-аут. Такође, управни одбор Рукометног савеза Србије одмрзнуо је свој статус у регионалној Гаспром Јужни ток лиги и подржао наступ Војводине и Партизана као две првопласиране екипе у националној Суперлиги за сезону 2012/2013.

Пропозиције такмичења 
 Први део такмичења играју сви тимови изузев два учесника регионалне СЕХА лиге. Учествује укупно 12 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 22 кола.
 Четири најбоље пласиране екипе првог дела такмичења пласирају се у Прву групу, а резултати које су постигле у међусобним дуелима се бришу. У овој фази такмичења њима се придружују тимови учесници СЕХА лиге, што даје број од 6 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 10 кола. Распоред по завршетку Прве групе одређује Првака Србије, као и учеснике међународних такмичења.
 Осам најлошије пласираних екипа првог дела такмичења пласира се у Другу групу, а резултати које су постигле у међусобним дуелима се преносе и на тај начин се формира нова табела. Даље се такмичење наставља по једноструком бод систему тако што екипе добијају бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели и тако што се такмичење даље одвија по тзв. Бергеровим таблицама, као завршетак троструког бод система. Четири најлошије пласиране екипе Друге групе следеће сезоне играју у Супер Б рукометној лиги Србије.

Клубови у сезони 2013/14. 

Легенда:

Први део такмичења

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Прва група

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

 Пласман у следећу сезону СЕХА лиге

Друга група

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Суперлиге Србије
 Рукометни савез Србије

Суперлига Србије у рукомету
Рукомет у 2013.
Рукомет у 2014.